Nagaoka steht für:
 Nagaoka, eine Stadt in der japanischen Präfektur Niigata
 Nagaoka-gun (Kōchi), einen Landkreis in der japanischen Präfektur Kōchi
 Nagaoka (Echigo), ein feudales Lehen (Han) in der japanischen Provinz Echigo
 Nagaoka (Yamashiro), ein feudales Lehen (Han) in der japanischen Provinz Yamashiro
 Nagaoka (Mondkrater), einen Krater auf dem Erdmond

Nagaoka ist der Familienname folgender Personen:
 Nagaoka Hantarō (1865–1950), japanischer Physiker
 Nagaoka Harukazu (1877–1949), japanischer Jurist und Diplomat
 Keiko Nagaoka (* 1953), japanische Politikerin
 Kunito Nagaoka (* 1940), japanischer Kunstprofessor, Maler, Radierer und Grafiker
 Masaru Nagaoka (* 1962), japanischer Skispringer
 Shūsei Nagaoka (1936–2015), japanischer Designer 
 Nagaoka Teruko (1908–2010), japanische Schauspielerin
 Yōji Nagaoka (1950–2005), japanischer Politiker